Říčany est un toponyme qui peut désigner :

Říčany, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Říčany, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie